Faragó István Faragó "Judy" (1944–2003) zenész, gitáros, zeneszerző
 Faragó István (1945) tervezőgrafikus, tipográfus
 Faragó István (1973) magyar bajnok labdarúgó (Kispest, Rába ETO, ZTE, Nyíregyháza, Békéscsaba)
 Faragó István (1950) matematikus